Fuori!, acronimo di Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, movimento LGBT italiano

Musica 
 Fuori – singolo di Irene Grandi del 1994
 Fuori – album dei Ministri del 2010
 Fuori – singolo di Gemitaiz del 2017
 Fuori! – album dei Finley del 2010
 Fuori! – singolo dei Finley del 2010